Mäeküla kan avse följande platser i Estland:

 Mäeküla, Dagö, by på Dagö
 Mäeküla, Paide stad, by i Paide stad i Järvamaa
 Mäeküla, Türi kommun, by i Türi kommun i Järvamaa
 Mäeküla, Hapsal, by i Hapsal stad i Läänemaa
 Mäeküla, Pärnumaa, by i Põhja-Pärnumaa kommun i Pärnumaa
 Mäeküla, Ösel, by på Ösel
 Mäeküla, Tartumaa, by i Kambja kommun i Tartumaa
 Mäeküla, Valgamaa, by i Otepää kommun i Valgamaa
 Mäeküla, Mulgi kommun, by i Mulgi kommun i Viljandimaa
 Mäeküla, Põhja-Sakala kommun, by i Põhja-Sakala kommun i Viljandimaa
 Mäeküla, Tallinn, stadsdel i distriktet Haabersti i Tallinn

Se även 
 Mäeltküla, by i Viljandi kommun i Viljandimaa
 Mäeküla järv, sjö i Mulgi kommun i Viljandimaa